MCE steht für:

 Microsoft Windows XP Media Center Edition, PC-Betriebssystem
 LinuxMCE, auf Linux basierende Media-Center-Anwendung
 MCE (Unternehmen), österreichisches Stahlbauunternehmen
 MCE Bank, japanisches Kreditinstitut von Mitsubishi Motors

mce steht für:
 Itundujía (ISO-639-3-Code), Dialekt von Atatláhuca–San Miguel Mixtec, mixtekische Sprache in Oaxaca, Mexiko

Abkürzung